Isabel de Aragón fue el nombre de pila que recibieron una serie de reinas, princesas e infantas provenientes de este reino ibérico, como por ejemplo:

 Isabel de Aragón (1248-1271), reina consorte de Francia.
 Isabel de Aragón (1271-1336), santa de la Iglesia católica y reina consorte de Portugal.
 Isabel de Aragón (1302-1330), reina de Romanos consorte por su matrimonio con Federico de Habsburgo.
 Isabel de Aragón (1380–1424), hija de Pedro IV el Ceremonioso y Sibila de Fortiá.
 Isabel de Aragón (1470–1524), princesa de Nápoles.
 Isabel de Aragón (1470-1498), primogénita de los Reyes Católicos y reina de Portugal.